Народный комиссариат по военным делам РСФСР (Народный комиссариат обороны РСФСР) — государственный орган РСФСР, осуществлявший руководство армией, действовал с 23 ноября 1917 года по 12 ноября 1923 года и с 4 марта 1944 года по 15 марта 1946 года (?).

С декабря 1922 года фактически исполнял функции органа власти СССР.

История 
26 октября 1917 года декретом «Об учреждении Совета Народных Комиссаров» II Всероссийского съезда Советов был образован Комитет по военным и морским делам, 27 октября он был переименован в Совет народных комиссаров (СНК) по военным и морским делам. На его основе 23 ноября 1917 года был создан Народный комиссариат по военным делам во главе с Коллегией, на которую были возложены функции управления аппаратом бывшего Военного министерства. После создания в сентябре 1918 года Реввоенсовета Республики общее руководство вооружёнными силами осуществлял этот орган, Л. Д. Троцкий являлся его председателем и одновременно наркомом по военным делам.

Наркомат упразднён в связи с образованием Народного комиссариата по военным и морским делам СССР

1 февраля 1944 года Народный комиссариат обороны СССР был преобразован из союзного в союзно-республиканский, и через месяц наркомат был воссоздан под названием Народный комиссариат обороны РСФСР.

Законом СССР от 15 марта 1946 г. «О преобразовании Совета Народных Комиссаров СССР в Совет Министров СССР и Советов Народных Комиссаров союзных и автономных республик — в Советы Министров союзных и автономных республик» и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1946 г. Совет народных комиссаров РСФСР был преобразован в Совет министров РСФСР.

Наркомы 
 Подвойский, Николай Ильич — 23 ноября 1917 года — 13 марта 1918 года
 Троцкий, Лев Давидович — 14 марта 1918 года — 12 ноября 1923 года

Примечания

Литература 
 Борисов В. А. Высшие органы военного руководства СССР, 1923 −1991 гг. // Правоведение. —1996. — № 2. — С. 100—115
 Войтиков С. С. Развитие взглядов высшего руководства Советской России на военное строительство в ноябре 1917 — марте 1918 г. // «Вопросы истории». 2007. № 10. С.3—12.
 Молодцыгин М. А. Член комитета по военным и морским делам Н. И. Подвойский // Первое Советское правительство. М.: Политиздат, 1991. С. 448—459

Народный комиссариат по военным делам РСФСР